Тимофеенко — славянская фамилия.
 Тимофеенко, Виталий Викторович (род. 1993) — украинский футболист, защитник клуба «Металлург».
 Тимофеенко, Владимир Иванович (1941—2007) — теоретик архитектуры, исследователь архитектуры и градостроительства Украины XVIII—XX вв.
 Тимофеенко, Иван Васильевич (1918—1986) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.